Druga połowa – amerykański film z 2003 roku
 Druga połowa – brytyjski film z 2005 roku 
 Druga połowa – szwajcarski film z 2007 roku